Hubenov je osada, část obce Běšiny v okrese Klatovy. Nachází se asi 2 km na sever od Běšin. Je zde evidováno 5 adres. V roce 2011 zde trvale žilo pět obyvatel.

Hubenov leží v katastrálním území Běšiny o výměře 8,28 km2.

Historie 
První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1668.

Galerie

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Vesnice v okrese Klatovy
Běšiny
Sídla v Šumavském podhůří